Sezon 2006 był 46. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Wybrzeża Kości Słoniowej. Tytuł obroniła drużyna ASEC Mimosas.

Tabela końcowa

Król strzelców
9 goli – Didier Ya Konan (ASEC Mimosas)

Zobacz też 
 Ligue 1 MTN

Bibliografia 

 RSSSF

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej
2006 w piłce nożnej
2006 w Afryce